Onderdistrict in Indonesië
 Pantai Cermin (Serdang Bedagai), een onderdistrict van het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Pantai Cermin (Solok), een onderdistrict van het regentschap Solok in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Pantai Cermin (Tapung), een plaats in het regentschap Kampar in de provincie Riau
 Pantai Cermin (Tanjung Pura), een plaats in het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra